Cyclothyrium är ett släkte av svampar. Cyclothyrium ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cyclothyrium